

Султанаєво — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Султанаєво — село, Кушнаренковський район, Башкортостан